L'Ariège compte 101 sites classés zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I et II.

Liste des ZNIEFF

Voir aussi 
 Liste des sites Natura 2000 de l'Ariège

Notes et références 

ZNIEFF
Ariège